Архимандрит Иосиф (в миру Ива́н Алексе́евич Брати́щев; 11 июля 1957, посёлок Польной Воронеж, Сосновский район, Тамбовская область) — архимандрит Русской православной церкви, клирик Храма великомученика Георгия Победоносца в Ендове, подворья Соловецкого монастыря в Москве.

Биография 
Родился 11 июля 1957 года в посёлке Польный Воронеж Тамбовской области. Позднее семья переехала в Рязань. После школы служил в армии, потом трудился в храме. По его собственным словам, «будучи старшим в семье, никакого духовного наставника в детстве я не имел. Впервые священника увидел в 20 лет. В месте, где я родился и вырос, действующего храма поблизости не было. После того, как судьба меня познакомила со схиархимандритом Серафимом (Блохиным), выбор монашеского пути был предопределен. А начиналось всё с того, что по благословению отца Серафима и его представлению я познакомился с владыкой Симоном (Новиковым), который принял меня на должность иподиакона. Для меня эти два светоча всегда были живым примером высокой духовной жизни».

С 1979 по 1986 учился в Московской духовной семинарии и академии. В 1983 году в Троице-Сергиевой Лавре принял монашеский постриг.

В 1986 году перешёл в Свято-Данилов монастырь в Москве служил там помощником эконома.

В октябре 1987 года был направлен в ещё не возвращённую церкви Оптину пустынь. 17 ноября 1987 года Постановлением Правительства РСФСР Оптина пустынь была возвращена Церкви, в помощь иеромонаху Иосифу были направлены пятнадцать строителей из Управления по реставрации и строительству Московского Данилова монастыря.

По прибытии на место столкнулся со многими трудностями: помещения монастыря занимало Козельское сельскохозяйственное училище, директор которого не желал возрождения в Оптиной пустыни монашеской жизни и возвращения церкви монастырских помещений. Кроме того, все действия нужно было согласовывать с областным уполномоченным Совета по делам религий, а также с наместником Данилова монастыря архимандритом Тихоном (Емельяновым), насельником которого на тот момент был иеромонах Иосиф, где он получал скудные средства для своей деятельности в Оптиной пустыни и куда он ездил служить каждое воскресенье. Первым переданным зданием стала бывшая монастырская трапезная, где пришлось срочно ремонтировать отсутствующую крышу и проводить отопление. Архимандрит Феофилакт (Безукладников) так оценивал итоги деятельности иеромонаха Иосифа и строителей из Управления по реставрации и строительству Данилова монастыря: «они произвели ремонт, что-то подновили, облагородили. Отец Иосиф входил во взаимодействие с государственной властью, с местными жителями, подготавливал почву для возобновления монашеской жизни. Он был как форпост — передовой пункт, начало и оплот в развитии».

Несмотря на трудности, предпринял усилия для возрождения в монастыре молитвенной жизни: «Попав в Оптину Пустынь, мы прежде всего стали молиться. Совершали утреннее и вечернее правило, а Великим постом по субботам начали служить заупокойную литию. Женщина, что у нас готовила, Татьяна, спросила: „Отец Иосиф, можно мы будем к вам ходить, а не в Козельск?“ Я ответил положительно, и „сарафанное радио“ сработало моментально. Самое главное, что на этом месте вновь зазвучала молитва. Горячая, по-настоящему искренняя. Мы поминали Оптинских старцев. Поминали усопших, чьи имена были в подаваемых записках».

Не получил разрешение на проведение богослужений в Никольском (южном) приделе Введенского собора, однако смог подготовить для богослужений надвратную Владимирскую церковь, устроенную на башне с Ангелом на флюгере: там был устроен фанерный иконостас, временный престол, жертвенник. Там 3 июня 1988 года уже после отъезда иеромонаха Иосифа впервые после начала возрождения монастыря была совершена литургия монашествующими, направленными из Троице-Сергиевой лавры. Именно подготовку надвратной Владимирской церкви они прежде всего ставили в заслугу иеромонаху Иосифу.

Провёл в Оптиной пустыни 7 месяцев, до того как в мае 1988 года наместником Оптиной пустыни был назначен архимандрит Евлогий (Смирнов)

После этого восстанавливал Свято-Введенский Толгский монастырь, Свято-Никольский храм в Шацке, Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово Рязанской епархия. Возведён в сан игумена.

Указом от 9 февраля 1992 года Патриарха Московского и всея Руси Алексия II был назначен наместником Соловецкого монастыря. Поставление во игумена в домовом храме обители совершил епископ Евлогий (Смирнов).

5 апреля 1992 года совершил малое освящение Благовещенской церкви, ставшей первым из исторических храмов обители, где начали совершаться регулярные богослужения. 17 августа 1992 года по благословению Патриарха совершил малое освящение Спасо-Преображенского собора, восстановленного музеем.

19 августа 1992 года было издано Постановление Администрации Архангельской области № 227 «О передаче в безвозмездное бессрочное пользование храмов, келейных корпусов и других памятников Соловецкого архипелага Спасо-Преображенскому Соловецкому ставропигиальному мужскому монастырю Московской Патриархии», согласно которому музей передал возрождаемому Соловецкому монастырю 40 памятников истории и культуры, расположенных на Соловецком архипелаге.

19 — 21 августа 1992 года состоялись перенесение честных мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких из Петербурга в Соловецкую обитель. Торжества возглавлял Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, который во время Божественной литургии 21 августа возвел наместника монастыря игумена Иосифа в сан архимандрита.

В августе 2001 года обитель посетили Святейший Патриарх Алексий II и Президент России В. В. Путин. В том же году создан Попечительский совет монастыря, в который вошли около 20 различных организаций.

В январе 2006 года с архимандритом Иосифом (Братищевым) случился тяжёлый инсульт. Его доставили в реанимацию одной из больниц Архангельска, где ему сделана сложная нейро-хирургическая операция. Пресс-служба Архангельской епархии обратилась с призывом присоединиться к соборной молитве о здравии тяжко болящего отца-наместника.

В связи с невозможностью исполнять обязанности наместника Соловецкого монастыря, исполняющим обязанности наместника был назначен архимандрит Мефодий (Морозов).

10 октября 2009 года решением Священного Синода по болезни был освобождён от должности наместника Соловецкого монастыря.

Примечания

Ссылки 
 епископ Владимирский и Суздальский Евлогий. Возрождение Соловецкой обители // Журнал Московской Патриархии. М., 1992. № 5. стр. 11
 Архимандрит Иосиф (Братищев): «Круг благотворителей в последнее время все более сужается…»
 Наместник Соловецкого монастыря Архимандрит Иосиф (Братищев): «На Соловки всегда будут идти люди…»
 Интервью насельников Иосиф (Братищев), архим. Умирает тот, кто бездействует
 Иосиф (Братищев), архим. Начинать надо с себя
 Иосиф (Братищев), архим. Можем и обязаны
 Иосиф (Братищев), архим. Можем и обязаны
 Иосиф (Братищев), архим. Прислушаться к голосу сердца

Архимандриты Русской православной церкви
Настоятели Соловецкого монастыря
Персоналии:Оптина пустынь